Creed Bratton (die beweert te zijn geboren op 1 november 1925) is een personage van de Amerikaanse televisieserie The Office US. Het personage is een gefictionaliseerde versie van de acteur zelf: Creed Bratton.

Overzicht 
Creed Bratton is een stille man. Hij werkt bij het fictieve papierconcern, Dunder Mifflin, als hoofdkwaliteitsinspecteur. Door zijn drugsgebruik tijdens zijn rockcarrière in de jaren zestig, heeft hij een enorm slecht geheugen; zo vergeet hij zijn functietitel Quality Assurance, en noemt het "Quabity Ashwitz", of meent hij zelfs te werken als boekhouder. Ook heeft hij heeft veel moeite met het onthouden van de namen van zijn directe collega's. Opmerkelijk genoeg herinnert hij zich altijd wel de naam van Pam (al noemt hij haar ook wel gewoon "the receptionist"). In de aflevering Convention, stelde hij zichzelf voor aan Meredith, denkend dat ze een nieuwe collega was. Opvallend aan hem is, dat je hem nooit ziet werken: in de scènes dat hij achter zijn computer zit, speelt hij altijd kaartspellen als freecell. Er is weinig bekend over Creeds persoonlijke leven. Hij is volkomen amoreel, wat terug te zien is in kleine scènes met enkele details van zijn vele zwendelpraktijken, inclusief het in scène zetten van zijn eigen dood. Wanneer mensen hem naar zijn leeftijd vragen, verschilt zijn antwoord daarop nogal, in één aflevering zegt hij bijna 82 te worden, in de aflevering erna verft hij zijn haar zwart met printerinkt en zegt hij 30 jaar te zijn. Even later corrigeert hij zichzelf door te zeggen dat hij 30 wordt in november. (De echte Creed Bratton (de acteur) was 64 destijds.) Ook beweert Creed dat de laatste persoon die ooit iets van hem gestolen heeft, "verdwenen" is en ook Creed Bratton heette, hetgeen impliceert dat Creed de dief heeft vermoord en zijn identiteit heeft gestolen. Zelf steelt hij er op los, met de opmerking: "I stopped caring a long time ago" ("Ik ben lang geleden gestopt met me erom bekommeren.") In de laatste aflevering zet hij opnieuw zijn dood in scène en woont vervolgens een jaar lang stiekem in de bezemkast van het kantoor, tot hij uiteindelijk betrapt wordt en de politie hem afvoert.

Geschiedenis personage 
Creeds persoonlijkheid is gevormd in de jaren zestig. Voordat hij solliciteerde bij Dunder Mifflin, was hij een bandlid van de rockband "The Grass Roots". Hij is lid geweest van meerdere sektes, zowel als leider en als volger. In een aflevering legt hij uit dat je als volger meer lol hebt, maar als leider meer geld verdient. Door zijn vroegere levensstijl ondervindt hij nu de gevolgen daarvan. Hij geeft toe een zeer slechte concentratie te hebben, hij vergeet regelmatig de namen van zijn collega's en soms stelt hij zichzelf zelfs voor aan een collega waar hij al jaren mee werkt. Als Dwight hem een foto laat zien van een beetje marihuana, dan identificeert hij dit razendsnel als Northern Lights Cannabis Indica.

Creed werd aangenomen door de toenmalig Regio Manager: Ed Truck. Hij werkt nu als hoofdkwaliteitsinspecteur. Creed staat er om bekend zich te ontdoen van al zijn verantwoordelijkheden, variërend van de voorjaarsschoonmaak tot zijn daadwerkelijke functie.

Creed heeft het financieel niet ruim, zijn baan is alles wat hij heeft, anders zou hij op straat leven. Hij woont in Toronto, slaapt daar 3 dagen per week om daar een "extra" uitkering te kunnen vangen. De rest van de week slaapt hij onopgemerkt onder zijn bureau op het kantoor. Hij heeft duidelijk gemaakt dat hij er alles aan zal doen, om niet opnieuw dakloos te raken.

Creed lijkt niet gebonden te zijn door ethiek, wat vooral naar voren komt door zijn drang tot stelen. In de aflevering "Casino Night" wordt dit gedrag voor het eerst duidelijk. Hij steelt gokchips, zodat hij de prijs kan winnen aan het eind van de avond. De prijs ging namelijk naar degene met de meeste chips. In een interview met de camera geeft hij dit trots toe, door te zeggen: "I love stealing things." Na deze eerste glimp van zijn drang tot stelen is dit regelmatig terug te zien in daaropvolgende afleveringen. Zo pakt hij bijvoorbeeld een stuk speelgoed uit de doos waarin speelgoed wordt ingezameld voor de minderbedeelde kinderen. In een andere aflevering geeft hij Michael $40,- terug; Michael zegt daarop dat hij Creed nooit 40 dollar gegeven had, waarop creed antwoord, "In a way, you did". Hij is op z'n minst twee keer betrapt door Jim.

Creeds gemis van schaamte of moraal gaat verder dan zijn drang tot stelen. Op Phyllis' bruiloft plakt hij zijn trouwkaart op een cadeau van iemand anders. In een andere aflevering staat hij bij de receptie, continu te staren naar Pams inkijk. Wanneer zij hem vraagt op te houden, antwoordt hij met: "In a minute...". Hij dient zelfs een formele klacht in bij Toby, waarin hij schrijft dat hij het zat is de hele dag naar die roodharige te moeten kijken en hij graag een plek wil met zicht op de receptioniste. In een verwijderde scène vertelt hij dat hij een vriend heeft, Jorge, die alles voor Toby kan regelen, zelfs die geweldige koffie die je moet snuiven. In een andere verwijderde scène krijgt Creed 1 Schrute dollar voor een goede prestatie, vervolgens kopieert hij deze 2,1 miljoen keer om ze in te wisselen voor echte dollars.

Creed is vermoedelijk meer dan eens gearresteerd. Dat vermoeden heeft hij gewekt, doordat hij dacht dat er een profielfoto werd gemaakt in plaats van een pasfoto voor zijn ID-kaart.

Er is weinig bekend over Creeds jeugd. In een interview legt Creed uit dat hij is achtergelaten bij een voordeur en vervolgens is geadopteerd door een Chinese familie. Dit zou gelijk verklaren dat hij Mandarijn Chinees kan spreken. Hij vertelt ook dat de Chinese familie zijn voeten bij elkaar bond, maar ze wisten niet dat deze oefening alleen traditie was bij jonge meisjes. Door dit voorval heeft hij een teen verloren. In vele aflevering heeft hij geprobeerd zijn viertenige voet te laten zien. Verder heeft hij verteld dat hij als kind een tijd in een ijzeren long heeft gelegen.

Creed gelooft dat hij een blog heeft onder de url: www.creedthoughts.gov.www\creedthoughts, maar in werkelijkheid is dit een Word-document. Ryan heeft dit op zijn geweten, naar zijn zeggen om de wereld te beschermen tegen Creeds gedachten. Ryan zegt: "Zelfs voor het internet, is het erg schokkend." NBC hield een "echte" blog van Creed bij.

Seizoen 1 
Creed is aanwezig op de achtergrond en in de groep scènes, maar er zijn in het eerste seizoen geen verhaal lijnen rondom Creed.

Seizoen 2 
In "Halloween", wordt Michael Scott opgedragen om iemand te ontslaan, zijn eerste ingeving is Creed (toen vermomd als vampier), maar Creed vecht terug door Michael te manipuleren. Uiteindelijk wordt Devon ontslagen. Later in het seizoen wordt duidelijk dat Creed een teen mist aan zijn rechtervoet en hij geniet van arcade-style shooting games. Hij vertelt Michael dat hij een tijdje in een ijzeren long heeft gelegen toen hij 16 was. In een verwijderde scène van "Christmas Party" vertelt Creed aan Oscar Martinez, dat hij een tijdje actief was als radio-dj, tijdens de jaren 70. Zijn dj-naam was Wacky Weed Creed.

In een verwijderde scène van "Booze Cruise" pakt hij de elektrische gitaar van Michael en brengt hij een blues hit, tot een enthousiaste receptie. Dan vertelt hij dat hij een voormalig bandlid is van The Grass Roots, en door zijn voormalige drugsgebruik zich niet langer kan concentreren dan 90 seconden.

In "Take Your Daughter to Work Day" wil hij zijn viertenige voet laten zien aan een groep kinderen.

Bratton, Creed